

Nom commun 
Un hôtel de ville est un édifice administratif, siège d'une commune.

Toponymes 

 Hôtel-de-Ville, un quartier de Marseille
 Hôtel-de-Ville, un quartier de Villeneuve-d'Ascq.

Transport 
 Hôtel de Ville, une station du métro de Paris.
 Hôtel de Ville - Louis Pradel, une station du métro de Lyon.
 Villeneuve-d'Ascq - Hôtel de Ville, une station du métro de l'agglomération de Lille.
 Hôtel de Ville, une station du métro de Séoul.